Struga steht für:

 Struga, Stadt in Mazedonien
 Opština Struga, Verwaltungsbezirk in Mazedonien
 Struga (Kroatien), Ortschaft in Kroatien
 Struga (Stare Bogaczowice), Ortschaft in Polen
 Struga (Fluss), Fluss in Sachsen
 Babięcka Struga, Fluss in Masuren (Polen)
 Łaźna Struga, Fluss in Masuren (Polen)
 Schloss Struga, Schloss in Slowenien